Het crosscountry voor vrouwen tijdens de Europese Spelen 2015 in Bakoe, Azerbeidzjan vond plaats op 13 juni en was een van de onderdelen van het evenement wielersport.

Resultaten

Zie ook 
 Wielersport op de Europese Spelen 2015 - Mannen Cross Country

Bronnen 
 Resultaten

Sport op de Europese Spelen 2015
Mountainbike in 2015